Макаров, Никита Николаевич — российский художник, член Московского союза художников (2008) и Союза художников России (2010). Член-корреспондент Российской академии художеств (2010).

Биография 
Родился 2 мая 1980 года в Москве. Окончил Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года, затем — Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, в мастерской монументальной живописи академика Е. Н. Максимова (2008). С 2005 года принимает активное участие в художественных выставках. В 2006 году Макаров принят в члены международого союза дизайнеров. Член-корреспондент Российской академии художеств (с 2010 года). Член Союза Художников Российской Федерации (с 2010 года). Член Московского Союза Художников (с 2008 года).
Среди известных произведений необходимо выделить: «Венеция Высокая Вода», «Венский снег. Фиакры», «Зимнее солнце. Бельведер», «Сады Мирабеллы», «Римская элегия», живописные серии «Мемуары зимы», «Свадебные прогулки», «Бесконечность парков».
Живёт и работает в Москве.

Персональные выставки 
 «АРТ- МАНЕЖ 2008». X Международная художественная ярмарка (Центрально-выставочный зал «Манеж»), Москва (2008)
 «Баркаролла» (Галерея «Вознесение»), Москва (2009)
 «Сентиментальное путешествие» (Галерея «На Чистых прудах»), Москва (2010)
 «Париж — Флоренция» (Галерея Object One), Москва (2010)
 «Видения Адриатики» (Галерея «ARTATLAS»), Москва (2010)
 «Другие берега» (Галерея «ARTATLAS»), Москва (2011)
 «Артесания» Галерея «ARSLONGA», Москва (2012)
 «Игра в Бисер» (Театр Мастерская Петра Фоменко) (2012)
 «История не одного путешествия» (Центр эстетического воспитания «Мусейон» при ГМИИ имени А. С. Пушкина), Москва (2013)
 «География воздуха» (Дом-музей усадьба Муравьёвых-Апостолов), Москва (2015)
 «Прогулка» (Askeri Gallery), Москва (2016)

Общественная деятельность 
Макаров Никита Николаевич работал в составе творческой группы художников, выполнявшей росписи Преображенского собора комплекса Храма Христа Спасителя под руководством Е. Н. Максимова (2009—2010)

Награды 
 Стипендиат Министерства культуры Российской Федерации
 Стипендиат Русской Православной Церкви

Оценки творчества 
Художника Никиту Макарова называют русским европейцем. Художник работает вопреки всем тенденциям и представлениям о современном искусстве — его не интересует поиск сакральных смыслов.

Культура небольших вещей, небольших художественных произведений в России ушла. И весь советский и постсоветский период у нас нет живописи малого формата, то есть мы работаем все в крупном жанре, мы привыкли к большим произведениям, особенно если говорить об актуальном искусстве

Примечания

Ссылки 
 Никита Макаров. Член-корреспондент Российской академии художеств, современный художник
 Никита Макаров воспринимает мир как фигуративную целостность
 Биография. Никита Макаров

Художники России XXI века
Выпускники МАХУ
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Члены Московского Союза художников
Члены Союза художников России